

Presentación Previa 
El eslovaco Pavol Červenák y el italiano Matteo Viola son los campeones defensores.

La pareja argentina Máximo González y Andrés Molteni ganaron el título, derrotando en la final a la pareja compatriota Guillermo Durán y Renzo Olivo por 7-5 y 6-4.

Cabezas de serie 

  Andre Sá /  João Souza (Semifinales)
  '''Máximo González /  Andrés Molteni (CAMPEONES)
  Thiemo de Bakker /  Marcelo Demoliner (Semifinales)
  Guillermo Durán /  Renzo Olivo ''(FINAL)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Santos 2014